CSV é uma abreviação que pode significar:

 Confederación Sudamericana de Voleibol, confederação continental que regula a prática do voleibol na América do Sul.
 Comma-separated values, um formato de arquivo de computador que pode conter valores separados por algum delimitador, ponto e vígula (;) por exemplo, pode ser criado em qualquer editor de texto e lido em uma planilha de textos, onde cada linha/coluna será as linhas do arquivo , separados por ; (ponto-e-vírgula).

Desambiguações de siglas